PKX steht für:
 PKX(-Orgamismus) (Tetracapsuloides), Myxozoa-Parasit bei Lachsen
 POSCO (NYSE-Kürzel), südkoreanischer Stahlhersteller
 Flughafen Peking-Daxing (IATA-Code), chinesischer Flughafen
 PKX-A-Klasse (Patrol Killer eXperimental; Yoon-Youngha-Klasse), südkoreanische Raketen-Patrouillenbootklasse
 PKX-B-Klasse (Patrol Killer eXperimental; Chamsuri-211-Klasse), künftige südkoreanische leichte Patrouillenbootklasse

Abkürzung